Жан-Марк Морме́к (; род. 3 июня 1972, Пуэнт-а-Питр, Гваделупа) — французский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой и супертяжёлой весовой категории. Чемпион мира в первой тяжелой (версия WBA, 2002—2006 и 2007; версия WBC) весовой категории.

Профессиональная карьера

Первый тяжёлый вес 
Дебютировал марте 1995 года в первой тяжёлой весовой категории. В начале карьеры потерпел два поражения, по очкам в 4-раундовых боях. Но после поражений начал уверенно побеждать более опытных соперников, и провел ещё 17 рейтинговых победных боёв.

16 декабря 2000 года, в первом 12-раундовом бою победил непобеждённого Ливина Кастильо за титул интернационального чемпиона мира по версии WBA в первом тяжёлом весе. Провёл ещё 5 победных боёв, и вышел на первый чемпионский бой.

Чемпионский бой с Вирджилом Хиллом 
В феврале 2002 года победил чемпиона мира в 1-м тяжелом весе по версии WBA Вирджила Хилла. Отстоял титул чемпиона против Дейла Брауна (28-2-1), Александра Гурова (32-3-1). В марте 2004 года в повторном бою вновь победил Вирджила Хилла. После этого, Мормек вышел на объединительный бой с другим чемпионом, Уэйном Брейтуэйтом.

Объединительный бой с Уэйном Брейтуэйтом 
В апреле 2005 года состоялся объединительным бой в 1-м тяжелом весе между чемпионом WBA французом Жаном-Марком Мормеком и чемпионом WBC американцем Уэйном Брейтуэйтом. В середине 7-го раунда Мормек правым кроссом попал в голову Брейтуэйта и тот упал на канвас. Американец встал на счет 6. Мормек попытался добить его, но Брейтуэйт клинчевал. В 8-м раунде Брейтуэйт продолжил клинчевать, и в середине раунда рефери снял с него очко. По окончании боя судьи единогласным решением объявили победителем Мормека.

Объединительный бой с О`Нилом Беллом 
В январе 2006 года Мормек решил собрать все пояса, и стать абсолютным чемпионом мира. К имеющимся титулам WBA и WBC, Жан-Марк решил добавить IBF. В объединительном бою проиграл нокаутом в 10-м раунде О`Ниллу Беллу. Это стало первым досрочным поражением Мормека в его профессиональной карьере. 
8 Июля нокаутировал в десятираундовом бою Себастьяна Хилла

Марте 2007 года Мормек в реванше победил Белла по очкам. Повторно завоевал Титул чемпиона по версиям WBA и WBC в первом тяжелом весе. Но титул IBF в этом бое на разыгрывался, так как Белл был лишён этого титула за отказ от проведения обязательной защиты против другого боксёра.

Бой с Дэвидом Хэем 
В ноябре 2007 года во Франции Дэвид Хэй встретился с чемпионом мира в 1-м тяжёлом весе по версиям WBC и WBA французом Жаном-Марком Мормеком. В середине 4-го раунда Мормек провёл двойку — левый крюк и правый — в голову. Хэй зашатался и упал на канаты. Мормек сразу же добавил левый хук в голову. Хэй опустился на пол. Он поднялся на счёт 8. Француз не смог добить британца. В начале 7-го раунда Дэвид Хэй провел несколько ударов в голову противника, последним из которых — правым хуком в голову — послал противника на канвас. Мормек поднялся на счёт 8. Рефери, глядя в глаза француза, остановил поединок. Мормек не спорил с ним. После этого поражения, Жан-Марк ушёл из бокса на полтора года.

Возвращение. Дебют в супертяжёлом весе 
17 декабря 2009 года Мормек вернулся в бокс. Дебютировал в супертяжелом весе, выиграв по очкам американца Винни Маддалоне. Спустя полгода победил по очкам стойкого Фреса Окендо, а 2-го декабря 2010 года спорным решением судей победил известного узбекского бойца, Тимура Ибрагимова.

Получил приглашение провести 10 декабря 2011 года бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с чемпионом Владимиром Кличко, но украинец получил травму и бой был перенесен на 3 марта 2012 года.

Чемпионский бой с Владимиром Кличко 
3 марта 2012 года Мормек вышел на бой с абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе, Владимиром Кличко. Бой начался с контроля ринга украинцем, а француз практически не бил, а "нырял" под Кличко, пытаясь клинчевать, и подстраиваться к удобной себе дистанции. Во втором раунде Владимир двойкой пробил в голову Мормека, и отправил его в нокдаун. Мормек оправился, и смог проклинчевать до конца раунда. В третьем раунде после удачной атаки Кличко, Мормек попятился назад, захватив за собой украинца, и оба боксёра упали. Рефери разнял боксеров. В четвёртом раунде Владимир так же пробил удачную двойку, и после того как Мормек "поплыл" Кличко пробил мощный левый боковой, и правый прямой вдогонку уже падающему Жан-Марку. Мормек встал насчет 10, но не мог уверенно стоять на ногах. Рефери остановил поединок. Кличко уверенно победил.
 В декабре 2012 года должен был провести поединок с чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии WBC, Кшиштофом Влодарчиком, но получил травму и поединок был отменён.

Результаты боёв

Примечания

Ссылки 
 Послужной список
 Жан-Марк Мормек на boxnews

Боксёры Франции
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Чемпионы Всемирного боксёрского совета